Kon-Tiki peut faire référence à :

 Kon-Tiki, un radeau construit par l'anthropologue norvégien Thor Heyerdahl pour réaliser une traversée de l'océan Pacifique ;
 Musée du Kon-Tiki, un musée établi à Bygdøy en Norvège consacré à l'expédition du Kon-Tiki ;
 Kon-Tiki, un film d'aventure britannico-norvégo-suédois écrit et réalisé par Joachim Rønning et Espen Sandberg, sorti en 2012, racontant l'expédition du Kon-Tiki ;
 Kontiki, un modèle d'attraction de la famille des half-pipe destiné aux parcs d'attractions.

Voir aussi